Aurora – imię żeńskie
 aurora (zorza polarna) – zorza (aurora borealis, aurora australis)

Kultura 
 Aurora – bogini zorzy porannej, świtu w mitologii rzymskiej
 Aurora, czyli Jutrzenka o poranku dzieło Jakuba Boehme
 Aurora – telenowela
 Królewna Aurora – bohaterka filmu wytwórni Walt Disney Pictures pt. „Śpiąca Królewna”
 Wydawnictwo Aurora

Muzyka 
 Aurora – polska grupa muzyczna
 Aurora – węgierska grupa muzyczna
 Aurora – album Susumu Hirasawy
 Aurora Aksnes – norweska piosenkarka

Nauka i technika 
 Oldsmobile Aurora – samochód osobowy
 Aurora – domniemany, tajny samolot amerykański rozwijający bardzo dużą prędkość
 Projekt Aurora – załogowa misja na Marsa planowana na ok. rok 2030
 Projekt Aurora (symulacja cyberataku) – symulacja cyberataku na generator prądu w Idaho National Laboratory przeprowadzona w marcu 2007 roku przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych.
 Aurora – wieżowiec w Brisbane
 SY Aurora – jacht zbudowany w stoczni George Lawley & Sons w 1938 roku, w Bostonie
 Aurora – wersja pre-beta przeglądarki internetowej Firefox

Okręty 
 „Aurora” („Awrora”) – rosyjski krążownik z wojny rosyjsko-japońskiej i I wojny światowej, symbol rewolucji październikowej
 HMS „Aurora” – brytyjski krążownik lekki z okresu II wojny światowej
 „Aurora” – rumuński stawiacz min z okresu II wojny światowej

Geografia 
 Aurora – wyspa w archipelagu Nowe Hebrydy

Miejscowości w Kanadzie 
 Aurora – miejscowość w Ontario

Miejscowości w Surinamie 
 Aurora – miejscowość w dystrykcie Sipaliwini

Stany Zjednoczone

Miejscowości w USA 
 Aurora – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Aurora – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Aurora – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 Aurora – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Aurora – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Aurora – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Aurora – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Aurora – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Aurora – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Hamilton
 Aurora – wymarłe miasto w stanie Nevada, w hrabstwie Mineral
 Aurora – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Aurora – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Aurora – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Beaufort
 Aurora – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Aurora – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
 Aurora – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Aurora – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Wise
 Aurora – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Sevier
 Aurora – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Preston
 Aurora – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
 Aurora – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Florence
 Aurora – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor

Gminy w USA 
 Aurora (ang. Aurora Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Aurora (ang. Aurora Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Aurora (ang. Aurora Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Aurora (ang. Aurora Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
 Aurora (ang. Aurora Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Aurora (ang. Aurora Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Aurora (ang. Aurora Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Aurora (ang. Aurora Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
 Aurora (ang. Aurora Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Aurora (ang. Aurora Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Florence
 Aurora (ang. Aurora Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
 Aurora (ang. Aurora Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Aurora (ang. Aurora County) – w stanie Dakota Południowa

Filipiny 
 Aurora – prowincja na Filipinach

Zobacz też 
 Aurora 17 – ćwiczenia wojskowe
 Aurore

Przypisy